Zapora Inga I
 Zapora Inga II
 Zapora Inga III